Women's Tennis Association
 Wet toezicht accountantsorganisaties